Het ATP-toernooi van Sint-Petersburg 2001 (met de officiële naam St. Petersburg Open 2001) werd van 22 tot en met 28 oktober 2001 gespeeld in de Russische stad Sint-Petersburg.

Marat Safin won het toernooi. Hij versloeg in de finale Rainer Schüttler.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Sint-Petersburg
2001